Contes cruels (französisch für grausame Geschichten) steht für:

 Contes cruels (Villiers de L’Isle-Adam), Sammlung von Geschichten von Auguste de Villiers de L’Isle-Adam 
 Contes cruels (Octave Mirbeau), Sammlung von Geschichten von Octave Mirbeau